McBath ist der Familienname folgender Personen:

 Darcel McBath (* 1985), American-Football-Spieler
 Lucy McBath (* 1960), amerikanische Politikerin
 Mark McBath (* 1957), American-Football-Spieler
 Mike McBath (* 1946), American-Football-Spieler